Скок увис у мушкој конкуренцији на 9. Европском првенству у атлетици 1969. одржано је 18. и 19. августа на Стадиону Караискакис у Атини (Грчка).

Титулу освојену у Будимпешти 1966 није бранио Жак Мадибо из Француске.

Земље учеснице 
Учествовало је 23 такмичара из 14 земаља.

Рекорди 
{| class="wikitable" width=95%
|-
! colspan="6" | Рекорди пре почетка Европског првенства 1969.
|-
| Светски рекорд
| rowspan="3" | Валериј Брумељ
| rowspan="3" | 
| rowspan="2" | 2,28
| rowspan="2" | Москва, Совјетски Савез 
| rowspan="2" | 21. јул 1963.
|-
| Европски рекорд
|-
| Рекорди европских првенстава
| 2,21
| Београд, Југославија
| 16. септембар 1962.
|}

 Освајачи медаља 

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама било је 23 такмичара. Квалификациона норма за финале износила је 2,14 м (КВ''') коју нико није прескочио тако су се финале пласирали сви такмичари који су прескочили 2,11 м и 2,08 м.

Финале

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 9. Европског првенства на отвореном 1934—1969.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима на отвореном — скок увис за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици на отвореном — скок увис за мушкарце

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 1969.
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном